La saison 2017-2018 du FC Porto voit le club disputer quatre compétitions: la Primeira Liga, la Coupe du Portugal, la Coupe de la Ligue et la Ligue des champions.

Avant-saison

Statistiques 

 

 
Mis à jour le

Compétitions

Primeira Liga 

La saison 2017-2018 de Primeira Liga est la  édition du championnat du Portugal de football. La saison débute le  et se terminera le . 

Les deux équipes promues de Segunda Liga sont le Portimonense SC et le CD Aves.

Aller

Retour

Classement et statistiques 

Source : ligaportugal.pt.

|}
</center>

Terrain : D = Domicile ; E = Extérieur.Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

Coupe du Portugal 

La coupe du Portugal de football 2017-2018 est la  édition de la Coupe du Portugal, compétition à élimination directe jusqu'aux quarts de finale mettant aux prises des clubs de football amateurs et professionnels affiliés à la Fédération portugaise de football, qui l'organise conjointement avec les ligues régionales.

Coupe de la Ligue 

La Coupe de la Ligue portugaise de football 2017-2018 est la  édition de la Coupe de la Ligue. 
Les 18 équipes de Primeira Liga et 15 équipes de Segunda Liga participent à cette compétition soit 33 équipes.

Phase de groupes 

Classement et résultats du groupe D de la Coupe de la Ligue portugaise 2017-2018

Phase finale

Ligue des champions 

La Ligue des champions 2017-2018 est la  édition de la Coupe d'Europe des clubs champions, 77 à 79 clubs européens de football devraient y participer.
Elle oppose les meilleurs clubs européens qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs la saison précédente.

La finale se déroulera au Stade olympique de Kiev en Ukraine le .

Phase de groupes 

Classement et résultats du groupe G de la Ligue des champions 2017-2018

Phase finale

Effectif professionnel 2017/18 

|-
!colspan=8 style="background: #100080" align=center| 
|-

|-
!colspan=8 style="background: #100080" align=center| 
|-

|-
!colspan=8 style="background: #100080" align=center| 
|-

Tenues 
Équipementier : New BalanceSponsor : MEO | Altice

Affluence et télévision

Affluence 

Affluence du FC Porto à domicile

Retransmission télévisée

Équipe réserve 

Le FC Porto B est un club de football portugais, qui constitue en pratique l'équipe réserve du FC Porto. Fondé en 1996, il est dissous en 2006 puis recréé en 2012, à la suite de la décision d'accepter en Segunda Liga les équipes réserves des clubs de l’élite.

|-
!colspan=8 style="background: #100080" align=center| 
|-

 

|-
!colspan=8 style="background: #100080" align=center| 
|-

|-
!colspan=8 style="background: #100080" align=center| 
|-

Notes et références 

Porto
FC Porto (football)
Saison 2017-2018 de football au Portugal